Jordânia, Braziliaanse gemeente
 Jordanië, Aziatisch land
 Merab Zjordania, Georgisch zakenman en oud-voetballer
 Jordania (geslacht), een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de donderpadden (Cottidae)

Zie ook 
 Jordan